Brda je krajevno ime več naselij, pokrajin in občine:

Slovenija
 Občina Brda
Goriška Brda
Šavrinska Brda
Vipavska Brda
 Brda, Radovljica
 Brda, Slovenj Gradec
 Dolga Brda
 Babna Brda

Bosna in Hercegovina
 Brda, Bugojno
 Brda, Donji Vakuf
 Brda, Drvar
 Brda, Kalinovik
 Brda, Kupres
 Brda, Olovo
 Brda, Rogatica
 Brda, Trnovo
 Brda, Srebrenik
 Brda, Vareš
 Brda, Velika Kladuša
 Brda, Vlasenica

 Črna gora
 Brda, Budva
 Brda, Pljevlja
 Brda (polotok)

 Hrvaška
 Brda, Split

Brda je tudi:
Brda, reka na Poljskem

Glej tudi 

 Brdo (razločitev)

Naselja v Sloveniji